

Cinema 
 Alien - Zona di guerra, distribuito anche con il titolo Zona di guerra (Zone Troopers) – film del 1985 diretto da Danny Bilson
 Zona di guerra (The War Zone) – film del 1999 diretto da Tim Roth

Fumetti 
 Zona di Guerra (Warzone) – personaggi Marvel Comics